Алдешти има више значења:

 Алдешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Алдешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Алдешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији